Desa Kecepit kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kecepit (administrativ by i Indonesien, lat -7,37, long 110,18), Jawa Tengah, 
 Desa Kecepit (administrativ by i Indonesien, lat -7,35, long 109,56), Jawa Tengah, 
 Desa Kecepit (administrativ by i Indonesien, lat -7,10, long 109,27), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar